Amerikai Egyesült Államok
 Riley (Hancock megye, Indiana)
 Riley (Vigo megye, Indiana)
 Riley (Kansas)
 Riley (Nyugat-Virginia)
 Riley (Oregon)